Heidi Løke (Tønsberg, 12 december 1982) is een Noorse handbalspeelster. Ze speelt in de Noorse Eliteserien voor Vipers Kristiansand en maakte in 2006 haar debuut in het nationale team. Løke is een rechtshandige cirkelspeelster.

Voordat Løke voor Larvik ging spelen, maakte ze deel uit van de selecties van Gjerpen IL, IL Runar en Aalborg DH. In 2008 won ze met Larvik het landskampioenschap.

Noors team 
Voor het Noorse team speelde Løke 226 wedstrijden en scoorde daarin 801 doelpunten (t/m 15 mei 2021). 

Met Noorwegen werd ze viermaal 2008, 2010, 2014, 2020 Europees kampioen en tweemaal wereldkampioen (2011 en 2015). In 2012 won ze in Londen olympisch goud.

Interlands

Onderscheidingen 
 IHF wereldhandbalspeelster van het jaar: 2011

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen